

Бодзанув — гміна в Плоцькому повіті Мазовецького воєводства
 Бодзанув — село в гміні Біскупіце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Бодзанув — село в гміні Бодзанув Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Бодзанув — село в гміні Ґлухолази Ниського повіту Опольського воєводства